Храмы Пскова составляют часть архитектурного наследия города. Наиболее известные из них — это древние церкви, побеленные, одноглавые, с характерными звонницами (иногда отдельно стоящими, иногда построенными на скате храма) и крыльцами. Эти черты резко отличают их от других памятников русской архитектуры того времени, что дает возможность говорить о псковском архитектурном стиле. В городе есть церкви XII—XV веков — в большей части России все здания этого времени были разрушены монголами и междоусобными войнами. Многие церкви Пскова относились к ныне разрушенным или упраздненным монастырям.

7 июля 2019 года на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принято решение о включении 10 объектов, относящихся к церковной архитектурной школе, в Список объектов всемирного наследия: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с остатками колокольни, воротами и оградой, церковь Георгия со Взвоза, Церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

В статье приведён список соборов и церквей Пскова, большинство из которых являются памятниками истории и архитектуры, содержат памятники монументальной живописи и иконописи. В списке указаны все действующие и недействующие храмы, храмы-музеи, а также перестроенные или частично разрушенные храмы (руины). Помимо православных церквей в список вошли церкви, принадлежащие старообрядцам, протестантам и католикам.

Храмы Пскова

Окрестности Пскова

Утраченные храмы Пскова 
 Благовещенский собор (тёплый Троицкий). Кром. (1836 г.; арх. Мельников А. И.; разрушен в 1933 г.; в 2002 г. в память о храме поставлен Поклонный крест)

 Богоявления с Бродов (1444 г.; в 1701 г. засыпана по указу Петра I при строительстве укреплений).
 Рождества на Кстове. (1397—1399 гг.) Левый берег р. Псковы, у Лапиной горки.
 Богоявления в Кстове в углу Среднего города (1398 г.)
 Николы из Песок. (1419 г.) Левый берег р. Псковы, у Лапиной горки. Остатки храма — памятник археологии.
 Пятницы из Песок. (1534 г.) Левый берег р. Псковы, у Лапиной горки. Остатки храма — памятник археологии.
 Благовещения в Песках. (1421 г.) Левый берег р. Псковы, у Лапиной горки. Остатки храма — памятник археологии.
 Михаила Архангела в Песках. XV в. Угол ул. Свердлова и ул. Спегальского (Михайловской). Остатки храма — памятник археологии.
 Николы со Взвоза. Набережная р. Великой, рядом с церковью Георгия со Взвоза. Остатки храма — памятник археологии.
 Никиты Гусятника — Никиты с Поля в Выползовой слободе (разрушена в годы Великой Отечественной войны)
 Казанская — Иконы Казанской Богоматери. Угол ул. Карла Маркса (Новгородской) и Воровского (Петропавловской) ул. (1810 г.; окончательно разобрана в 1961 г.).
Последняя отчетная запись о Казанской церкви, сделанная уполномоченным по делам религии в 1960 г., гласит: «Закрытая Казанская церковь в г. Пскове являлась одной из активных церквей в Псковской области. В ней служили 3 штатных священника и дьякон. Доходность церкви была самой высокой, в 1959 г. она составила 414 509 рублей». По рассказам очевидцев, в 1961 г. Казанская церковь была охвачена пожаром, а вскоре полностью разрушена с помощью бульдозера.
 
 Спасо-Нерукотворного Образа. Корытово. Усадьба Горожанского С. С. (1810-е гг.; деревянная; разрушена в Великую Отечественную войну).
 Николая Чудотворца Иркутского пехотного полка (освящена 6 декабря 1840 г.)
 Козьмы и Дамиана с Уток. XVI в. Ул. Свердлова, между ул. Калинина и Советской.
 Козьмы и Дамиана. Старообрядческий храм. Запсковье. Большая Лесная ул. (1912—1913 гг.; арх. Подчекаев А. А.)
 Иоанна Милостивого с Солодовников (первое упоминание в 1561 г. в связи с пожаром; в конце XVIII в. пострадала при пожаре; в 1820 г. из-за ветхости разобрана). Остатки храма — памятник археологии. В 2007 г. при работах на Петровском раскопе (пересечение улиц Карла Маркса и Гоголя) археологи открыли фундамент церкви, хорошо известной по псковским иконам.
 Ильинский монастырь — Ильи Сухого (XV—XVI вв.) на Завеличье. Красноармейская наб., д. 1. Остатки храма — памятник археологии.
 Николая Чудотворца на Завеличье. (1764 г.) Приделы Дмитрия Мироточивого и Сошествия Святого Духа (1818 г.) Разобрана окончательно в 1950-е гг.

Упраздненные в 1764 году монастыри Пскова 
 Воскресенский на Стадище. Женский.
 Иоанно-Богословский Костельников (иначе Котельников) на Мишариной горе.
 Козьмодемьянский Гремяцкий на Гремячей горе.
 Никольский Любятовский
 Никитский в Выползовой слободе.
 Покровский в углу Окольного города
 Серёткин — Сироткин
 Каменноградский на Завеличье.
 Ильинский на Запсковье. Женский.

Часовни 
 Часовня Собора Московских Святителей на Снятной горе (XVIII в.).
 Часовня на Мироносицком кладбище. Памятник истории и культуры (Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г.).
 Часовня Святой Анастасии у Ольгинского моста (1911 г.; арх. Щусев А. В., худ. Рерих Н. К.). Памятник истории и культуры (Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г.).
 Часовня Державной Божией Матери на Завеличье (1996 г.)
 Часовня Св. Ольги на Ольгинской наб. (освящена 23 июля 2000 г.; арх. Красильников А. А.)
 Часовня Воскресения Христова на Привокзальной площади (освящена 17 июля 2003 г.; арх. Кондратьев С. Н.)

Утраченные часовни 
 Владычного креста на Завеличье
 Св. Ольги на Завеличье
 Часовня Рождества Пресвятой Богородицы у Варлаамовских ворот.

См. также 
 Список храмов Псковской земли XII—XVII веков
 Храмы Псковской области
 Храмы псковской архитектурной школы

Примечания

Источники 
 Ильинский Н. С. Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самого их основания. Заключающее в себе многия достойные любопытства происходимости, составленное из многих древних летописцев, надписей, записок и Российской истории Николаем Ильинским. Ч. 1-6. СПб.: тип Б. Л. Гека. 1790—1795 гг.
 Псковская летопись, изданная на иждивении Общества истории и древностей российских при Московском университете М. Погодиным. М.: Университетская тип. 1837 г.
 Князев А. С. Указатель достопамятностей города Пскова. М.: тип. А. Семена. 1858 г.
 Погодин М. П. Псков. (Из дорожных заметок). Псков. 1881 г.
 Гедимин В. Н. Прошлое города Пскова в его исторических памятниках. Псков: тип. Губ. правл. 1902 г.
 Кремлев Б. Древний и настоящий г. Псков. СПб.: «А. Ф. Сухова». 1906 г.
 Псков и его окрестности. Очерк истории Пскова. Путеводитель и справочная книга с приложением 2-х планов. Под ред. Заборовского А. А. Изд. 2-е. Псков. 1907 г.
 Соболев П. Г. Спутник по Пскову и окрестностям. (Библиотека «Вечернего времени»). СПб.: изд. Суворина. 1914 г.
 Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по древнему Пскову. (Любителям родной старины). — Псков: Псковское археологическое общество. 1911 г. Изд. 2-е — 1913 г.
 Янсон А. К. Псков в его прошлом. Псков. 1927 г.
 10 лет власти Советов в Псковской губернии. Псков. 1927 г.
 Псковский край. Краеведный сборник. Псков. 1927 г.
 Васильев А., Янсон А. К. Древний Псков. Исторический очерк и путеводитель. Л. 1929 г.
 Платонов Н. И., Богусевич В. А. Современный и древний Псков. Путеводитель. Псков. 1932 г.
 Спегальский Ю. П. «Псков». Л. — М.: «Искусство». 1963 г.
 Скобельцын Б. С., Храброва Н. С. «Псков. Памятники древнерусского зодчества». Л.: «Искусство». 1969 г.
 Скобельцын Б. С., Проханов А. «Земля Псковская. Памятники древнерусского зодчества». Л.: «Искусство». 1972 г.
 Советская археология. 1972 г. № 2. Стр. 252. Спегальский Ю. П. «Церковь Василия на Горке в Пскове».
 Спегальский Ю. П. «По Пскову XVII века». Л. 1974 г.;
 Спегальский Ю. П. «Псков». Л.: «Искусство». 1978 г.
 Белецкий В. Д. «Довмонтов город. Архитектура и монументальная живопись XIV века». Л.: «Искусство». 1986 г.
 Аршакуни О. К. «Народное зодчество Пскова. Архитектурное наследие Ю. П. Спегальского». М.: «Стройиздат». 1987 г.
 Бологов А. А. «Псков». Л.: «Лениздат». 1988 г.
 Шулакова Т. В. «Храмы Пскова. Архитектурный путеводитель». Псков. 2003 г.
 Новости Пскова. № 69 (2092). 13 апреля 2000 г. Ефимов А. «Церковь Спасо-Нерукотворного Образа в Корытове».
 Храмы и монастыри губернского Пскова. Сборник дореволюционных публикаций. Псков: ГП «Псковская областная типография». 2005 г.
 Филимонов А. В. «Поднятый из руин. Послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944-начало 1950-х гг.)». Псков: ГП «Псковская областная типография». 2008 г.
 Псков на старых открытках. Альбом. Сост. Левин Н. Ф. Псков: «Стерх». 2009 г.
 Псковская епархия — 2009. Справочник. Составители: Воробьев П., Зилотов А. СПб.: «Ладан». 2009 г.
 Псковская правда. 12 октября 2010 г. «Операция на сердце».
 Псковская губерния. № 51. 29-31 декабря 2010 г. «Рождественские приказы».
                                * Подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове.- Псков, 2016 г.

Ссылки 
 Монастыри и приходы: г. Псков.
 А. Н. Ефимов. Процесс закрытия церквей и обновленческое движение в Пскове в 20-30 гг. XX в.
 Тамара Шулакова: Две часовни Пскова.
 Псковские часовни в XXI веке.
 Верующие в оккупации. Приходы Псковской миссии.
 «Вы хуже большевиков…»
 Церковь Спасо-Нерукотворного Образа в Корытове.
 Началось комплексное изучение Довмонтова города Псковского Кремля.
 В Псковском Кремле реставрируют разрушенные Петром I церкви.
 Судьбу храмов Рождественского полубастиона обсудили члены Общественного совета по культуре.

Псков
 
Списки:Псков